Corridor of Mirrors (album)
 Corridor of Mirrors (film)